Csehország
 Hvozd, település az Észak-plzeňi járásban
 Hvozd, település a Prostějovi járásban
 Hvozd, település a Rakovníki járásban